ATE peut désigner :
 Association transports et environnement, une association suisse ;
  ;
 accompagnateur de tourisme équestre, un titre à finalité professionnelle de niveau IV certifiant la capacité à préparer et à conduire promenades et randonnées équestres en autonomie sur des itinéraires identifiés ;
 agent technique de l'électronique, un corps de fonctionnaires techniques de catégorie C du Ministère de la Défense.

 , un district de la province de Lima au Pérou.

Até peut désigner :
 Até, une divinité personnifiant l'égarement et la faute dans la mythologie grecque ;
 (111) Até, un astéroïde nommé d'après la déesse.